Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2023 () — континентальные соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией сезона 2022/2023 года. Чемпионат состоялся с 7 по 12 февраля 2023 года в Колорадо-Спрингс, США.

Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Место проведения 
Изначально турнир планировался в старейшем городе Австралии Сиднее, в последний момент турнир был перенесен в США (в шестой раз). В четвёртый раз его принимал Колорадо-Спрингс.

Город Колорадо-Спрингс распологается на высоте 1800 метров над уровнем моря. Ледовый дворец носит название Broadmoor World Arena.

Ледовый дворец имеет под одной крышей две арены, основную Broadmoor World Arena, где проходит соревнование и разминка, и Broadmoor World Arena — practice rink, где также может дополнительно проходить разминка.

Квалификация 
К участию допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2022 года. Каждая страна Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией (географический принцип соблюдается не строго, некоторые страны географически относящиеся к Азии, например Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль и Турция, участвуют в чемпионатах Европы), федерация которой входит в Международный союз конькобежцев, имеет право заявить на чемпионат четырёх континентов до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составляет:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
2023 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Спорт в США в 2023 году